Сан-Хосе-де-Майо () — город в южной части Уругвая, административный центр департамента Сан-Хосе.

География 
Расположен в центральной части департамента, в 90 км к северо-западу от Монтевидео, на пересечении национальных шоссе № 3 и № 11. Вдоль восточных и северо-восточных границ города протекает река Сан-Хосе. Абсолютная высота — 45 метров над уровнем моря.

Экономика 
Важный промышленный центр региона. Промышленность основана главным образом на переработке сельскохозяйственной продукции, имеются химическая и другие отрасли.

История 
Сан-Хосе-де-Майо был основан 1 июля 1783 года. Получил статус малого города (Villa) ещё до независимости Уругвая, а статус города (Ciudad) — 12 июля 1856 года.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 36 743 человека.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of San José de Mayo

Города Уругвая